Мутовкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Мутовкин, Алексей Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3596; 16 декабря 1821.
 Мутовкин, Егор Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3597; 16 декабря 1821.
 Мутовкин, Онисим Кононович — Георгиевский кавалер; поручик; № 1203 (634); 26 ноября 1795.
 Мутовкин, Владимир Борисович — российский политик, глава города Пенза с 20 сентября 2019 года.